Jacques Van Ginkel, fou un ciclista amateur belga, que es va especialitzar en la pista. Va guanyar una medalla de plata al Campionat del món de Mig fons de 1914, darrere del neerlandès Cor Blekemolen.

Enllaços externs 
 Fitxa a sitiodeciclismo.net
 Fitxa a museociclismo.it

Ciclistes belgues